Baes (ou Baas) est un patronyme flamand (ou néerlandais), surnom pour le chef (de ménage) (du nl. baas) mais peut également être dérivé du patronyme germanique Baso.

Variantes
 Baes, de Baes, den Baes
 Baas, Baass

Patronyme 

 Dominique Baes (1893-1918)
 Edgar Baes (1837-1909)
 Firmin Baes (1874-1943)
 Jean Baes (1848-1914), architecte et décorateur belge 
 Lionel Baes (1839-1913), peintre et graveur belge
 Louis Baes (1899-1992)
 Louis-Charles Baes (1883-1961), ingénieur belge
 Omer Baes (1889-1929)
 Émile Baes (1879-1954) - peintre belge
 Rachel Baes (1912-1983)
 Diane Baes Dewitte (1913-2010) - belle-fille du peintre Emile Baes
 Marie-Jeanne Nathalie Diane Helene Baes ( Ysabel Baes-1944-) - peintre et poete belge. Petite fille d Emile Baes et niece du peintre Rachel Baes 
 Felix Baes de Faria (1972-) - arriere petit fils du peintre Emile Baes et petit  neveu du peintre Rachel Baes
 Alexandre Auguste Scagliarini Baes de Faria (2008-) - arriere arriere petit fils du peintre Emile Baes
 Famille Baes, famille belge.

Divers 
 Bloc autonome d'éclairage de sécurité
 BAE Systems

Patronyme flamand